Das Damendoppel der Australian Championships 1928 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerinnen waren Louie Bickerton und Meryl O’Hara Wood. Im Endspiel setzten sich Daphne Akhurst / Esna Boyd gegen Katherine Le Mesurier / Dorothy Weston mit 6:3 und 6:1 durch.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1928